Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2002 года прошёл с 2 по 11 декабря в курортной деревне Заутеланде (провинция Зеландия). Система турнира — круговая. 10 участниц. В турнире применена новинка — изменение подсчета очков; теперь за победу дается 3 очка. Основная цель нововведения — увеличение результативности, уменьшение количества ничьих. Эксперимент оказался неудачным, эта система больше не применялась.

Нина Хукман-Янковская в третий раз стала чемпионкой, при этом досрочно, за 2 тура до конца. Ольга Камышлеева — вторая, Таня Чуб — третья. Все призёрки — иммигрантки из бывшего СССР.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

GMIF — международный гроссмейстер среди женщин

MIF — международный мастер среди женщин

MFF — мастер ФМЖД среди женщин

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 фрагменты партий

2002 год в шашках
декабрь 2002 года
Спорт в Нидерландах в 2002 году
женщины 2002
Спортивные соревнования в Заутеланде